Сезон 1931/32 — 4-й сезон для «Барселоны» в чемпионате Испании, а также 33-й год со дня основания футбольного клуба.

Состав команды

Статистика сезона

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Чемпионат Каталонии

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Чемпионат Испании

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Кубок Испании

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания 

1931/1932
Барселона